Appell (von lateinisch appellare ‚anreden‘, ‚aufrufen‘) steht für:

 Appell (Kommunikation), das Ausdrücken eines Wunsches oder einer Aufforderung
 Appell (Militär), das Versammeln von Truppen
 Appell (Fechten), eine Bewegung im Fechten
 Appell (Kartoffel), eine festkochende Kartoffelsorte
 Appell förlag, ein Buchverlag in Schweden

Appell ist der Familienname folgender Personen
 Dave Appell (1922–2014), US-amerikanischer Musiker, Arrangeur und Produzent
 Georg Appell (1901–1970), deutscher Jurist und Politiker (DDP/SPD/SED)
 Hans-Joachim Appell (* 1952), deutscher Sportmediziner und Hochschullehrer
 Johann Wilhelm Appell (1829–1896), deutscher Schriftsteller und Bibliothekar
 Olga Appell (* 1963), US-amerikanische Langstreckenläuferin mexikanischer Herkunft
 Paul Appell (1855–1930), französischer Mathematiker
 Wilhelm Carl von Appell (1712–?), preußischer Beamter

Siehe auch:

 Apel
 Apell
 Appel
 Appellation
 Apelles (Begriffsklärung)